Das New Zealand Masters 1988 war ein Snookerturnier der Snooker-Saison 1988/89. Es wurde als erstes Turnier der Saison im Juli 1988 im Parlament von Neuseeland ausgetragen.

Im Finale siegte Stephen Hendry mit 6:1 gegen Mike Hallett, das höchste Break spielte Joe Johnson. Das Turnier wurde von Lion Brown gesponsert. Johnson gewann auch das für Snookerturniere untypische Spiel um Platz Drei gegen Tony Knowles.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 40.000 ₤.

Turnierplan 
Es nahmen vier Engländer und jeweils ein Schotte, ein Waliser, ein Australier und ein Neuseeländer teil. Außerhalb der Finalbegegnung wurden alle Spiele im Modus Best of 9 Frames gespielt, das Finale im Modus Best of 11 Frames.

Century Breaks 
Im Spiel um Platz Drei spielte Joe Johnson zwei Centurys von 113 und 108 Punkten.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
1988
Sportveranstaltung in Wellington